Bashanosaurus primitivus — вид птахотазових динозаврів родини стегозаврових (Stegosauridae), що існував в пізній юрі (169—165 млн років тому).

Скам'янілості 
Викопні рештки динозавра знайдено у відкладеннях формації Шасімяо в повіті Юньян міста Чунцін у Китаї. Bashanosaurus відомий за двома частковими скелетами разом із хребцем, який походить від третьої особини; ці останки збережені на стіні скам'янілостей динозаврів, що зберігається в музеї динозаврів Цзігун, разом з іншим зразком, частковим черепом, спинним хребцем і шматком шкірної броні, який належить неназваному невизначений стегозавру.

Голотип CLGPR V00006-1 включає кістки кінцівок, спинні та хвостові хребці, пластини та шип. Другий екземпляр CLGPR V00006-2 складається з п'яти хребців, правої гомілки та пластини. Третій зразок — CLGPR V00006-3, задній хребець. Четвертий зразок, CLGPR V00006-4, частковий скелет із черепом, не згадувався, оскільки він не має унікальних рис із голотипом.

Назва 
Родова назва Bashanosaurus посилаться на давню назву міста Чунцін — Башань. Видова назва primitivus означає «примітивний» і вказує на базальне положення виду серед стегозаврів.

Опис 
За оцінками авторів, довжина голотипу становила 2,8 метра (9,2 фута), але враховуючи те, що ці екземпляри незрілими, башанозавр міг бути більшим.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Стегозаврові
Динозаври Азії
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2022